Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis 
 d'infanterie (États-Unis)

France 
24e régiment d'artillerie
24e régiment de chasseurs à cheval
24e régiment de dragons
 d'infanterie (France)
 d'infanterie territoriale
 d'infanterie coloniale
 d'infanterie légère
24e régiment de marche
24e régiment de spahis marocains
24e régiment de tirailleurs sénégalais
24e régiment de tirailleurs tunisiens

Homonymie d'unités militaires